

Chansons 
 , chanson de Donna Summer ;
 Last Dance, chanson d'Avicii (2012) ;
 Last Dance, chanson de Dua Lipa (2016).
 Last Dance, chanson de Stefania Liberakakis représentant la Grèce au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Film 
 Last Dance est le titre original de Dernière Danse, film américain de Bruce Beresford sorti en 1996 ;
 , film australien de David Pulbrook sorti en 2012;
 Last Dance, film belgo-suisse de Delphine Lehericey sorti en 2022.

Série 
 The Last Dance est le titre mini-série documentaire au sujet de la saison NBA 1997-1998 des Chicago Bulls et de leur star Michael Jordan diffusée à partir d'avril 2020.